Луиджи Бускальони (, 30 января 1863 — 23 января 1954) — итальянский биолог, ботаник, профессор ботаники, генетик, тератолог, анатом, физиолог, эколог и фитогеограф.

Биография 
Луиджи Бускальони родился в городе Турин 30 января 1863 года.

Бускальони был профессором ботаники в различных университетах.

Он интересовался анатомией и физиологией растений, проводя значительные исследования на клеточном уровне и печатая различные работы по генетике, морфологии, тератологии, анатомии, физиологии, экологии и фитогеографии, по микроскопической технике, о растительной паразитологии.

С 1923 по 1928 год Бускальони был директором Ботанического сада в Палермо. С 1 ноября 1928 года он был профессором ботаники в Болонском университете. С 1932 по 1933 год Бускальони был директором Ботанического сада в Ферраре.

Луиджи Бускальони умер в городе Болонья 23 января 1954 года.

Научная деятельность 
Луиджи Бускальони специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 Buscalioni L. Una escursione botanica nell'Amazzonia Bollettino della Società Geografica Italiana, 1901, str., 8°, (40—76, 213—240, 336—372, 429—467) pp., cop. di Varese rec. (pubblicato anche in forma di monografia: Un'escursione botanica nell'Amazzonia, Roma, Tip. Civelli, 1901).
 Buscalioni L., Huber J. 1900. ‘'Eine neue Theorie der Anieisenpflanzen.’' Beih. z. Rot. Centralbl., IX, 2, pp. 85–88.
 Buscalioni L. & Traverso G.B. La evoluzione morfologica del fiore in rapporto colla evoluzione cromatica del perianzio. ATTI IST. BOT. UNIV. PAVIA 1907; 10: 103—201.
 Buscalioni L. Sulla caulifloria Malpighia, 1904; 18: 117—177.
 Buscalioni L. & Pollacci G. Le antocianine e il loro significato biologico nelle piante. ATTI IST. BOT. UNIV. PAVIA Serie II Vol. 8 1904 pag. 135—511.
 Buscalioni L.; L'Etna e la sua vegetazione (con particolare riguardo alla genesi della valle del Bove).; Boll. Soc. Geol. Ital.; 1909; 10: pp. 65.
 Buscalioni L., Muscatello G.; Note botaniche. Sopra alcuni Senecio dell'Etna. Malpighia; 1909; 23; 130—166, 297—364, 410—424.
 Buscalioni L. e Muscatello G. Studio anatomo-biologico sul gen. Saurauia Willd.: con speciale riguardo alle specie americane — Catania: Tip. La Siciliana Ciurca & Strano, 1918.
 Buscalioni L. e Muscatello G. Endemismi ed esodemismi nella flora italiana — Catania: Tip. La Siciliana, Ciurca e Strano, 1914. — Estr.da: Rivista Malpighia.
 Buscalioni L, Catalano G. Il problema della fillotassi nelle Acacie verticillate. Malpighia 1927 30: 466—471.
 Buscalioni L, Catalano G. Sulla costituzione morfologica ed anatomica degli stami normali e teratologici dell'Agave Zapupe Trel Bologna: Soc. tip. Compositori, 1930.
 Buscalioni L. Omologie tra le Podoste-monacee attuali, le Psilofitali ed altri tipi arcaici Bologna: Soc. Tip. Già Compositori, 1931.
 Buscalioni, L., and Lanza, D. La basi morfologiche, anatomiche e teratologiche della nuova famiglia delle Pistaceae rappresentata dei due generi Pistia ed Ambrosinia. Malpighia, 1937; 34: 103—180.
 Buscalioni L., Grandi G. Il Ficus Carica L., la sua biologia, la sua coltivazione e i suoi rapporti con l'insetto pronubo (Blastophaga psenes L.) Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna 1938; 10: 223—280.
 Buscalioni, L., and Lanza, D. Développement des inflorescences et des fleurs du Philodendron acutatum (Araceae). Can. J. Bot. 1937; 74: 909—918.
 Buscalioni, L.; Grandi, G. The genera of chalcidoid wasps from Ficus fruit in the New World. Journal of Natural History 1938; 27: 173—217.

Примечания 

Биологи Италии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Генетики Италии
Анатомы по алфавиту
Анатомы Италии
Физиологи Италии
Экологи